Francine Mariani-Ducray (née en 1954),  administratrice française, conseiller d'État
François Guillaume Ducray-Duminil (1761- 1819), poète et romancier français
Gérard Ducray (né en 1942), homme politique français